Tempué  é uma vila e comuna angolana que se localiza na província de Moxico, pertencente ao município de Luchazes.

Ver também  
Comunas de Angola

Comunas do município de Luchazes
Vilas de Angola